Nathan "Dinnerbone" Adams (Shrewsbury) es un desarrollador de videojuegos que trabajó para Mojang AB en el desarrollo de Minecraft. Fue un miembro del equipo Bukkit hasta que fue contratado en Mojang AB el 28 de febrero de 2012 para desarrollar el MOD API. Su primer día de trabajo en la oficinas de Mojang fue el 27 de marzo de 2012, poco antes de ser lanzada la snapshot de la versión 1.3.1 de Minecraft.

Biografía 

Adams es originario de Shrewsbury, Reino Unido. Él dice que aprendió a programar mediante la creación de MSN Bots a los 10 años de edad. Después de terminar la escuela secundaria, Dinnerbone fue rechazado de la universidad, por lo que encontró un trabajo en una pequeña empresa de desarrollo web, pero fue despedido después de unos años. Poco después de comenzar Bukkit, fue contratado por Curse donde trabajó hasta unirse a Mojang. Aleksandra Zajac (MissMarzenia en Minecraft) es su prometida. Nathan anunció el 24 de agosto de 2016 que él y Aleksandra esperaban un bebé. El bebé nació el 2 de octubre de 2016.

Referencias

Enlaces externos 

Artículo escrito por Dinnerbone en Minecraft Gamepedia

Programadores del Reino Unido
Programadores de videojuegos
Minecraft